Azuqueca de Henares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Azuqueca de Henares (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Azuqueca de Henares (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar